Giuseppe Marotta (1902-1963) – scrittore italiano
 Giuseppe Marotta jr. (1929-1999) – scrittore e pittore italiano, figlio del precedente
 Giuseppe Marotta (n. 1954) – imprenditore e dirigente sportivo italiano (pallanuoto)
 Giuseppe "Beppe" Marotta (n. 1957) – dirigente sportivo italiano (calcio)